Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) – instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa, związany z mechaniką precyzyjną, z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.

Charakterystyka 
Instytut zajmuje się m.in. metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. 

Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne w celu opracowania nowych technologii, a także świadczy usługi o podejmuje prace wdrożeniowe. Instytut ma w swojej ofercie m.in.:
 technologie związane z przygotowaniem mechanicznym i chemicznym powierzchni pod powłoki ochronne wraz z odpowiednimi urządzeniami i preparatami
 technologie związane z nakładaniem powłok galwanicznych, lakierowych, metalizacyjnych i zanurzeniowych oraz wraz preparatami do ich wykonania
 technologie związane z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną narzędzi i części maszyn oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej
 prace z zakresu wytrzymałości materiałów, takie jak badania zmęczeniowe, tarcia, pomiaru naprężeń i inne
 czystsze technologie produkcyjne.

Zobacz też 
 Spis instytutów badawczych w Polsce

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Mechaniki Precyzyjnej
Edukacja i nauka w Warszawie